Ге́рцогство Ферра́ра — перша незалежна і суверенна держава в Північній Італії.

Історія 
1264 року Обіццо II д'Есте проголосили довічним правителем Феррари. Пізніше він став синьйором довколишніх Модени (1288 року) і Реджо (1289 року). 1452 року правителі д'Есте створили герцогство Модена і Реджо, а 1471 року й саму Феррару перетворили в герцогство.

1597 року, після того як герцог Альфонсо II д'Есте помер, не залишивши спадкоємців, Феррара перейшла під владу Папської області. Кузен Альфонсо II, Чезаре д'Есте продовжував правити герцогством Модена і Реджо; представники цієї династії утримували це герцогство аж до 1796 року.

Синьйори д'Есте — правителі Феррари, Модени і Реджо 

 Обіццо II д'Есте 1264—1293;
  1293—1308;
  1308—1326;
  1317—1352;
 Нікколо I 1317—1335;
  1335—1361;
 Нікколо II 1361—1388;
 Альберто 1388—1393;
 Нікколо III 1393—1441;
 Леонелло I 1441—1450.

Герцоги Феррари, Модени і Реджо з роду д'Есте 

 Борсо 1450—1471 (герцог Моденський і Реджо від 1452, герцог Феррарський від 1471);
 Ерколе I 1471—1505;
 Альфонс I 1505—1534;
 Ерколе II 1534—1559;
 Альфонс II 1559—1597.

Від 1597 року відійшло до Папської області.

Див. також 
 Дім д'Есте

Література 
 Trevor Dean, Land and Power in Late Medieval Ferrara: The Rule of the Este, 1350—1450.(Cambridge University Press) 1987.
 Cecily Booth, Cosimo I — Duke Of Florence.

Феррара
Історичні держави Італії
засновані 1264